Ligue A 2016-2017 – torneo di pallavolo femminile
 Ligue A 2016-2017 – torneo di pallavolo maschile